Стіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний захід від Діжона, 50 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 121,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Стіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Стіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Стіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Стіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Стіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна